Il doppio del torneo di tennis Bancolombia Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martín García e Diego Hartfield che hanno battuto in finale Frederico Gil e Dick Norman 6-4, 3-6, [10-5].

Teste di serie 

 Ramón Delgado /  André Sá (quarti di finale)
 André Ghem /  Marcelo Melo (quarti di finale)

 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)
 Carlos Berlocq /  Frank Moser (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2007